Csehország
 Tomice, település a Benešovi járásban
 Tomice II, Olbramovice településrésze a Benešovi járásban
 Lengyelország
 Tomice, település a Wrocławi járásban, az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Tomice, település a Ząbkowicei járásban, az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Tomice, település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Tomice, település a Mazóviai vajdaságban
 Tomice, település a Pleszewi járásban, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Tomice, település a Poznańi járásban, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Tomice, település az Opolei vajdaságban